Симсим, Самим или Симсир — историческая область, либо государственное образование на территории Чечни. Упоминается в двух источниках — хронике Низам ад-Дин Шами («Зафар-наме», нач. XV века) и хронике Шараф ад-Дин Йазди («Зафар-наме», сер. XV века). Упоминание связано с походом Тамерлана на Золотую Орду в конце XIV века. Ряд современных чеченских исследователей считает Симсим (Симсир) раннефеодальным общечеченским государством, и проводит аналогию названия государства (княжества) с населённым пунктом в Чечне с аналогичным названием — Симсир.

Упоминание в источнике 

В конце XIV века войска Тамерлана совершили последний поход на золотоордынского хана Тохтамыша. Помимо многих земель и народов, в этом походе среднеазиатский полководец отправился и на территории Северного Кавказа. Согласно «Зафар-наме», после очередной победы в этом регионе, Тамерлан (в оригинале Сахибкиран) «несколько дней стоял в Бештаге, предаваясь удовольствиям». После этого он ускоренным маршем направился к Симсиму. Среди правителей Симсима называются Гаюр-хан (Гайур-хан) и его сын Муххамад. Последний, во время нашествия Тамерлана, «подчинился и со своими людьми пришёл служить, проявил рабскую покорность». Однако, часть, не пожелавших покориться завоевателю горцев, отступили и обосновались в труднодоступных горах. Автор «Зафар-наме» сообщает, что высота местных гор «уму непостижима», но Тамерлан преследовал отступивших, попутно уничтожая крепости и замки.

После захвата равниной части Симсима, далеко не все захотели уподобиться Муххамаду и вели партизанскую войну.

Эта война приняла широкий размах, о чем красноречиво свидетельствует тот факт, что придворные историки Тимура не посчитали нужным описать судьбу владетеля Гаюрхана, а сосредоточили все свое внимание на действиях Тимура в горах. О силе сопротивления горных чеченцев говорит и тот факт, что историографы нашли нужным подчеркнуть, что «Тимур лично отправился против них…».

Действия войск Тимура в горах. Войско Тимура отдельными отрядами рассредоточилось по ущельям и передвигалось по горам с запада на восток, захватывая и разрушая по пути крепости и замки, расположенные в основном в горной части современных  Шатойского , Шаройского, Итумкалинского районов Чечни. Затем, после боевых действий в Аргунском ущелье, они повернули на северо-восток, углубились в лесную зону нынешних Веденского и Ножай-Юртовского районов, вплоть до Андийского хребта. Об озлобленности завоевателя в ответ на сопротивление горцев говорит следующий факт: «Жителей тамошних, по приказанию Тимура, связав, сбросили с горы».

Среди чеченцев сохранились предания о предводителях тех битв — это Кало из Шатоя, Ирдиг из Зумсоя и др., также множество топонимов связанных с Тамерланом: «Ставка хромого» у горы Сюйр-Корт, «Хромой Тимур, где остановился» у Аргунского ущелья.

После этого завоеватель отправился к горе Авахар, «расстроил тамошний улус, взял много имущества». Далее маршрут войск Тамерлана не установлен, в тексте хроники: «оттуда [с горы Авахар] возвратился и пошёл на Бешкент».

Комментируя свой перевод «Зафар-наме» д.и.н. А. Ахмедов называет Симсим просто как «местность на Кавказе». Также следует понимать, что географические названия относящиеся к Кавказу в литературных произведениях средневековья часто означали не географический объект, а некое неустойчивое политическое образование, названное по имени правившего там в данный момент лица.

Нахская гипотеза 
Согласно гипотезе некоторых современных исследователей-кавказоведов, к концу XV века, после нашествия татаро-монголов, население Чечни образовало государство Симсим. Центр  государства, как правило, связывают с областью Ичкерия, находящейся в восточной части Чечни, откуда велось правление над обширной территорией царства.

Критика гипотезы 
В. Шнирельман выступает с критикой данной гипотезы. Историк отмечает, что согласно независимому анализу Симсим охватывал равнину Восточной Чечни и примыкающий к ней Кумыкскую равнину, и управлялось, на самом деле, мусульманским тюркоязычным правителем. Шнирельман выступает против утверждений якобы Симсим являлось «царством».

Из сообщений историографов Тимура, известно о его вторжении в область Симсим, которую обычно отождествляют с восточной частью горной Чечни – Ичкерией. «Симсим локализовать очень трудно. Под этим названием могут скрываться и внутренние горные районы Ингушетии, и горные районы Чечни. При локализации этой области следует иметь в виду, что во время завоевания часть ее населения исповедовала ислам, а часть – христианство. Ни то, ни другое не было распространено в горной Восточной Чечне ранее XVI – XVII вв». Христианство исповедовало высокогорные общества чеченцев, жившие как в северной, так и в южных сторонах Большого Кавказа.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 

История Северного Кавказа